USS Arlington ha sido el nombre utilizado por los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos.
 , fue un transporte de la clase Cape Johnson. 
 , fue el portaaviones USS Saipan (CVL-48), convertido a buque de mando y renombrado Arlington (AGMR-2).
 , es un buque de transporte anfibio tipo LPD de clase San Antonio actualmente en construcción.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos